Agostinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Edoardo Piana Agostinetti (1896–1976), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof
 Emilio Agostinetti (1912–1983), Schweizer Gewerkschafter und Politiker